

Населені пункти та їхні частини

 Францишкув — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Францишкув — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Францишкув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Францишкув — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Францишкув — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Францишкув — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — частина міста Свідник у Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Францишкув — частина міста Ожарув-Мазовецький в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Францишкув — частина села Бракі в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — частина села Скуткі в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — частина села Урбанув у гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Францишкув — колонія в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Францишкув — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки